Plastic er det engelske ord for Plast.

Plastic kan også henvise til:

 Plastic (roman), en roman fra 1995 af Mette Thomsen
 Plastic (film fra 2012), en amerikansk gyserfilm.
 Plastics (band), et japansk band
 "Plastic", en single fra Alanis Morissettes debutalbum fra 1991 Alanis

Se også 
 Plastikkirurgi
 Plastic Ono Band
 Plastic Beach
 Plastik (kunst)